I Married a Witch, filme de René Clair traduzido em Portugal como Casei com uma Feiticeira
 Bewitched, telessérie dos anos 1960 conhecida em Portugal como Casei com uma Feiticeira
 Bewitched (filme), com Nicole Kidman, exibido em Portugal como Casei com uma Feiticeira